«Чужие против Хищника: Реквием» (; США, 2007 года) — фантастический фильм Колина и Грега Штраусов, являющийся продолжением фильма «Чужой против Хищника» 2004 года. Фильм объединяет два фантастических цикла: «Чужой» и «Хищник», и персонажей из них.

Это единственный фильм про Чужого и Хищника, который не имеет новеллизации.

Сюжет 
Действие происходит почти сразу после предыдущей части. На борту корабля хищников появляется чужой, личинка которого была отложена в одном из хищников (см. «Чужой против Хищника»). Новый чужой представляет собой гибрид двух видов (предалиен), причём является маткой (см. королева ксеноморфов). В результате битвы с экипажем корабля (среди хищников можно заметить и однорукого хищника из второй части) происходит аварийная посадка на Землю в окрестности небольшого городка.

Оказавшись вне корабля, чужие начинают размножаться, в том числе и потому, что матка, «вылупившаяся» из хищника, использует новый способ «оплодотворения» жертв, запуская в тело эмбрионы чужих без помощи лицехватов. Кроме того она способна «оплодотворять» своих жертв сразу несколькими эмбрионами. Для этих целей она использует тела женщин, вводя эмбрионов через рот. Одному из хищников из команды упавшего корабля удаётся отправить на родную планету сообщение о случившемся, и с планеты хищников вылетает ещё один корабль с дежурным ликвидатором, имеющим цель очистить территорию от чужих и следов падения корабля.

Прибыв на землю, хищник находит корабль своих. Для удаления мёртвых тел Хищник использует фиолетовую жидкость solvent (которая способствует почти моментальному разложению тела). Эта жидкость очень похожа на ту, которую использовал другой хищник в фильме «Хищник 2» для прижигания ран. И так он заметает следы от людей. Когда ситуация выходит из-под контроля, на призывы о помощи, правительство высылает национальную гвардию, однако разведотряд последней быстро уничтожают ксеноморфы, после чего командование принимает решение уничтожить город вместе с жителями, сбросив на него ядерную бомбу. Преследуя и убивая чужих, Хищник сталкивается с Чужехищником и вступает в битву. В ожесточённой схватке и смертельно ранив друг друга, оба существа погибают от ядерного взрыва, уничтожающего весь город.

Фильм заканчивается сценой в кабинете госпожи Ютани, одной из основательниц корпорации Вейланд-Ютани (второй сооснователь, Чарльз Бишоп Вейланд, погиб в фильме «Чужой против Хищника»). Полковник армии США, который приказал уничтожить город, презентует госпоже Ютани оружие Хищника — пистолет, который Хищник переоборудовал из плазменной пушки (plasmacaster) на плече, присутствовавшей у Хищников во всех фильмах серии. Оказывается, пистолет был конфискован у одного из спасшихся от ядерного взрыва. Ютани отвечает: «Мир ещё не готов к такой технологии». Полковник отвечает: «Но ведь это не для нашего мира. Да, госпожа Ютани?» и закрывает кейс.

Из 5776 жителей города выжило всего 4, спасшихся на вертолёте.

В ролях

Награды и номинации 
 Золотая малина:
 за худший фильм ужасов (номинация);
 за худший приквел или сиквел (номинация).
 Премия MTV:
 Лучшая драка (номинация).

Критика 
Фильм получил всего 12% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes и 30% — от пользователей. Вердикт гласил, что «обилие сцен кровопролития и жестокости в сравнение с первым кроссовером Чужой против Хищника не оправдывает чрезмерно мутную освещённость сцен и отсутствие новых идей». Во многом на отрицательную оценку повлияла сцена проникновения чужого в роддом и процесс «оплодотворения» им беременных женщин во время их родов с подтекстом того, что эмбрионы ксеноморфов поедают нерождённых младенцев в животе этих женщин. Редакция Joe назвала данную сцену одной из самых отвратительных, жестоких и ненужных в истории фильмов ужасов. Данная сцена отпугнула большую часть зрителей, даже если они были ценителями жанра ужасов.

Отменённые продолжения 
Во время производства «Чужих против Хищника: Реквием» братьями Штраус были озвучены планы относительно третьей части. Однако, после негативных отзывов продолжение было приостановлено на неопределенный срок.

Примечания

Ссылки 

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-приквелы
Фильмы на английском языке
Фильмы серии «Чужой против Хищника»
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы США 2007 года
Фильмы Brandywine Productions